Thee ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Thee (1900–1980), deutscher Politiker (CDU)
 Stephan Thee (* 1988), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Tee (Begriffsklärung)